Carlos, o Gordo (839–888) — Imperador Romano-Germânico
Carlos III de França (879–929) — rei de França
Carlos de Valois (1270–1325) — Carlos III de Anjou
Carlos III de Durazzo (1345–1386) — rei de Nápoles e rei titular de Jerusalém
Carlos III de Navarra (1361–1425) — rei de Navarra
Carlos III, Duque de Saboia (1486–1553) — duque de Saboia
Carlos III de Bourbon (1490–1527) — conde de Clermont e Auvérnia, Montpensier, Clermont, La Marche e Forez, duque de Auvérnia e Bourbon
 Carlos III da Lorena (1543-1608) - duque soberano da Lorena e de Bar
Fernando Carlos I Gonzaga ou Carlos III de Mântua (1652-1708) - duque de Mântua e de Monferrato
Carlos III Filipe, Eleitor Palatino - Eleitor Palatino (1661-1742) 
Carlos José de Lorena (1680–1715) — Carlos III como príncipe-bispo de Olomouc
Carlos VI do Sacro Império Romano-Germânico (1685–1740) — Carlos III da Hungria
Carlos III de Espanha (1716–1788) — rei de Espanha
Carlos Eduardo Stuart (1720–1788) — pretendente como Carlos III aos tronos da Inglaterra, Escócia e Irlanda
Carlos XIV João da Suécia (1763–1844) — rei da Suécia e rei da Noruega, onde reinou como Carlos III 
Carlos III, Príncipe de Mônaco (1818–1889)
Carlos III de Parma (1823–1854) — duque de Parma e Placência, infante de Espanha
Carlos I da Áustria (1887–1922) — Carlos III da Boémia
Carlos III do Reino Unido (1948–) — atual rei do Reino Unido

Desambiguações de história
Desambiguações de prenomes]